Le numao (ou nu mhou, autonyme, ) est une langue hmong-mien parlée dans le xian de Libo, dans la province de Guizhou en Chine, par environ .

Classification interne 
Le numao appartient au sous-groupe bunu des langues hmong de la famille des langues hmong-mien.
En Chine, les Numao, comme l'ensemble des locuteurs des parlers bunu font partie de la nationalité yao.

Phonologie 
Les tableaux présentent les phonèmes vocaliques et consonantiques du numao.

Voyelles

Diphtongues 
Les diphtongues du numao sont:  ,  ,  ,  ,  ,   et  . S'y ajoutent les triphtongues   et  .

Consonnes

Tons 
Le numao est une langue à tons qui possède douze tons.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Meng Chaoji, 2001, 瑤族布努语方言研究 - Yáozú bùnǔyǔ fāngyán yánjiū, Pékin, Mínzú chūbǎnshè 
  Barbara Niederer, 1998, Les langues Hmong-Mjen (Miáo-Yáo). Phonologie historique, Lincom Studies in Asian Linguistics 07, Munich, Lincom Europa

Articles connexes 

 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues hmong-mien
 Langues hmong

Liens externes 
 
  Les numéraux en numao dans le site web de Eugene Chan, Max Planck Institut

Inventaire de langues
Langue bunu
Langue en Chine